Серёдкинская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Псковском районе Псковской области России.

Административный центр — село Серёдка — находится в 40 км к северу от города Пскова, на дороге Псков — Гдов.

География 
Территория волости граничит на юге с Ершовской и Торошинской волостями Псковского района, на севере — с Гдовским районом, на востоке — со Стругокрасненским районом; на западе омывается водами Псковского и Тёплого озёр Псковско-Чудского водоёма.

Площадь волости — 1060,3 км².

История 
В 1927—1958 годах территория современной волости входила в Серёдкинский район, который включал в том числе Серёдкинский сельсовет, а также Бельский, Боровикский, Будижский, Гверздонский, Гридинский, Заборовский, Колядушский, Курокшский, Мельницкий, Новиковский, Ремедский (Ремдовский), Самолвовский, Середкинский, Теребищенский, Усаднищенский сельсоветы).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года Колядушский сельсовет присоединён к Гверздонскому, Будижский и Гриденский — к Мельницкому, Бельский — к Новиковскому, Ремдовский — к Самолвовскому, Заборовский и Усадищенский — к Серёдкинскому, Курокшский — к Теребищенскому.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 января 1958 года Серёдкинский район был упразднён, при этом все его сельсоветы были включены в Псковский район (кроме Самолвовского сельсовета, включённого в Гдовский район).

Решением Псковского облисполкома от 3 января 1959 года к Серёдкинскому сельсовету был присоединён Боровикский сельсовет, а от 22 ноября 1965 года — Мельницкий сельсовет; тогда же Новиковский сельсовет присоединён к Гверздонскому сельсовету.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Серёдкинский сельсовет превращён в Серёдкинскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было образовано также муниципальное образование Серёдкинская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Псковский район со статусом муниципального района; при этом в состав Серёдкинской волости была включена упразднённая Теребищенская волость, а упразднённая Залитская волость была разделена между Верхолинской волостью и межселенной территорией Талабских островов.

На референдуме 1 марта 2009 года было поддержано объединение Серёдкинской, Верхолинской и Гверздонской волостей в единую волость. Изменения, внесенные Законом Псковской области от 5 ноября 2009 года N 911-оз по вопросу объединения волостей, вступили в силу с 1 января 2010 года. Таким образом, бывшие волости (Верхолинская и Гверздонская) были упразднены и включены с 1 января 2010 года в состав Серёдкинской волости.

Население

Населённые пункты 
В состав Серёдкинской волости входят 143 населённых пункта, в том числе 142 деревни и 1 село:

Законом Псковской области от 29 декабря 2014 года из состава волости была исключена и упразднена деревня Ветрово.

Примечания 

Муниципальные образования Псковского района
Сельские поселения Псковской области